Bardo (Polen), Duitse naam Wartha
 Wartha (Eisenach), dorp bij Eisenach